Thegerström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ferdinand Thegerström - skådespelare
 Hilda Thegerström - pianist
 Mathilda Thegerström - skådespelare
 Robert Thegerström - konstnär